Кабра може да се отнася за:
 Кабра – населено място в Испания, автономна област Андалусия, провинция Кордоба
 Кабра – населено място в Република Ирландия, графство Дун Лере-Ратдаун
 Кабра – село в Република Ирландия, графство Монахан
 Кабра – река в Испания, автономна област Астурия
 Кабра – остров на Филипините